Jenny Marx (1814–1881) – niemiecka pisarka i publicystka, żona Karola Marksa
 Jenny Marx (1844–1883) – niemiecka działaczka socjalistyczna, córka Karola Marksa